est un nom propre japonais désignant soit :
 la  correspondant à l'archipel Ryūkyū au sud-ouest du Japon,
 l' dans la préfecture,
 l' de cet archipel, la plus grande île de la préfecture,
 la  sur cette île, deuxième plus grande ville de la préfecture.

On trouve aussi :

Cinéma et télévision 

 Okinawa (Halls of Montezuma), un film américain réalisé par Lewis Milestone en 1950,
 , un film américain réalisé par Leigh Jason en 1952.

Faune 

 Le pic d'Okinawa, un oiseau.

Gastronomie 

 La cuisine d'Okinawa.

Géologie 

 La plaque d'Okinawa, une plaque tectonique située le long des îles Ryūkyū.

Histoire 

 La bataille d'Okinawa, qui se déroula dans la région durant la Seconde Guerre mondiale.

Homonymie de toponyme